Roeckl ist der Name:

 eines bayerischen Handschuh- und Accessoire-Unternehmens, siehe Roeckl (Unternehmen) 

Röckl oder Roeckl ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Roeckl (* 1943), deutscher Bundesrichter, Rechtsanwalt und Handwerkskammerfunktionär
 Peter Röckl (* 1945), deutscher Dirigent und Musiker
 Rudolf Röckl (1927–1976), österreichischer Fußballspieler und -funktionär

Siehe auch:
 Röckel